Лалолало () — вулканическое кратерное озеро, окружённое джунглями, к юго-западу от острова Увеа (Уоллис) в Тихом океане. Самое большое озеро на Увеа, находится у шоссе № 1 между прибрежными деревнями Малаэтоли и Ахоа. На северо-западе находится небольшое озеро Лано.

История 
Лалолало — самое большое озеро на острове Увеа. Оно играет важную роль в местной мифологии Уоллиса и Футуны и в исторических спорах по поводу территории. Упоминается в описании острова отца Жозефа Энкеля. В конце Второй мировой войны американские военные сбросили в озеро оборудование. Во время погружений с аквалангом в озеро были обнаружены сброшенные боеприпасы времен Второй мировой войны различного калибра.

Описание 

Озеро Лалолало — самое впечатляющее из кратерных озёр Уоллиса. Оно представляет собой почти идеальный круг с красными отвесными скалистыми утесами, спускающимися на 30 м к чернильным водам озера глубиной 80 м. По другим источникам максимальная глубина немного меньше 76 метров. В окружающих джунглях обитают тропические птицы и летучие лисицы, которые регулярно летают над озером. В озере обитает популяция угрей, о чем беспокоятся многие защитники природы из-за недоступности озера.

Примечания 

География Уоллиса и Футуны